Юромка — топоним:
 Юромка — река;
 Юромка — деревня;
 Юромка — железнодорожная станция.